Сен-Меда́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Пуатьє, 19 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Медар було приєднано до муніципалітету Сель-сюр-Бель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Медар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Медар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр